Chikaneea är ett släkte av svampar. Chikaneea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chikaneea